Blue World steht für:
 Blue World (Album), ein Jazz-Album John Coltranes von 1964, veröffentlicht 2019
 Blue World, eine Moody-Blues-Single von 1983, siehe The Moody Blues#Singles
 Blue World, eine Super-Junior-Single von 2013, siehe Super Junior#Singles
 Blue World, eine Mac-Miller-Single von 2020, siehe Mac Miller/Diskografie#Singles

Siehe auch:
 Dark Blue World
 It’s a Blue World
 The Blue World